Сезон 1900/1901 был седьмым в истории Южной лиги. «Саутгемптон» стал чемпионом Первого дивизиона в четвёртый раз за последние пять лет. В то время как «Бристоль Сити» был единственной командой Южной лиги, которая принимала участие в выборах в Футбольную лигу. В итоге, в результате голосования, они были избраны в футбольную лигу.

Первый дивизион 

В общей сложности 16 команд приняли участие в чемпионате, в том числе 13 команд прошлого сезона и три новые команды.

Команда повысившаяся из Второго дивизиона:
 «Уотфорд»

Вновь избранные команды:
 «Лутон Таун» — вылетели из футбольной лиги
 «Кеттеринг» — чемпионы лиги Мидланда

Второй дивизион 

В общей сложности девять команд приняли участие в чемпионате, включая 8 команд предыдущего сезона и одну новую команду.

Команда вылетевшая из Первого дивизиона:
 «Шеппи Юнайтед»

Тестовые матчи 
В конце сезона тестовые матчи проходили между двумя последними клубами в Первом дивизионе, и лучшими двумя клубами во Втором дивизионе. Оба матча завершились вничью 0:0, и оба клуба Первого дивизиона сохранили свои места в нём. «Брентфорд» был повышены, а «Грейс Юнайтед» не получили повышения после отказа играть дополнительное время в матче против «Уотфорда».

Выборы в Футбольную лигу 
Только один клуб Южной лиги — «Бристоль Сити» был приглашён для участия в выборах во второй дивизион Футбольной лиги. Выборы прошли успешно и «Бристоль Сити» перешёл в Футбольную лигу.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы Первого дивизиона Южной лиги на RSSSF
 Таблицы Второго дивизиона Южной лиги на RSSSF

1900
Футбол в Англии в сезоне 1900/1901